Sebestyén Norbert (1992. február 20. –) magyar labdarúgó, a Bonyhád középpályása, a magyar strandlabdarúgó-válogatott középpályása, utóbbi tagjaként részt vett a 2015. évi Európa játékokon.

Források 
Sebestyén Norbert adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 
Sebestyén Norbert  adatlapja a beachsoccer.com oldalon 

1992-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok
Élő személyek